Ty Wishart (né le  à Comox, dans la province de la Colombie-Britannique) est un joueur canadien de hockey sur glace professionnel.

Carrière de joueur 
Il a été repêché en ,  au total par les Sharks de San Jose au repêchage d'entrée de 2006. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006 et 2007. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec les Admirals de Norfolk au poste de défenseur. Le , il est échangé aux Islanders de New York contre Dwayne Roloson.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2004-2005 || Cougars de Prince George || LHOu ||58 ||1 ||7 ||8 ||41 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006 || Cougars de Prince George || LHOu ||70 ||5 ||32 ||37 ||68 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2006-2007|| Cougars de Prince George || LHOu ||62 ||11 ||38 ||49 ||59 ||15 ||3 ||8 ||11 ||6 
|-
| rowspan="2"| 2007-2008 || Cougars de Prince George || LHOu ||40 ||12 ||28 ||40 ||34 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|| Warriors de Moose Jaw || LHOu ||32 ||4 ||23 ||27 ||18 ||6 ||1 ||3 ||4 ||2 
|-
| 2007-2008|| Sharks de Worcester || LAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Admirals de Norfolk || LAH ||61 ||1 ||6 ||7 ||25 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Lightning de Tampa Bay || LNH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Admirals de Norfolk || LAH ||76 || 9|| 23|| 32|| 44|| || || || || 
|-
| rowspan="2"|2010-2011|| Admirals de Norfolk || LAH ||31 || 4|| 14|| 18|| 33|| || || || || 
|-
| Sound Tigers de Bridgeport || LAH ||20 || 0|| 9|| 9|| 8|| || || || ||
|-
| 2010-2011|| Islanders de New York || LNH ||20 ||1 ||4 ||5 ||10 ||- ||- ||-||-||-
|-
| 2011-2012|| Islanders de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- || -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 71|| 5|| 14|| 19|| 32|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2012-2013 || Sound Tigers de Bridgeport || LAH || 62||7||17||24||32||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2013-2014 || Schwenningen Wild Wings || DEL || 50|| 5|| 11|| 16|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || IceMen d'Evansville || ECHL || 14|| 1|| 1|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| Mora IK || Allsvenskan || 24 || 1 || 1 || 2 || 12 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Eispiraten Crimmitschau || DEL2 || 46 || 5 || 24 || 29 || 43 || 3 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2016-2017 || HC ’05 Banská Bystrica || Extraliga || 49 || 5 || 6 || 11 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || HC Pardubice || Extraliga Tchèque || 50 || 5 || 9 || 14|| 65 || 7 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2018-2019 || HC Pardubice || Extraliga Tchèque || 27 || 4 || 3 || 7 || 14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2018-2019 || Alba Volán Székesfehérvár || EBEL || 16 || 2 || 2 || 4 || 2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2019-2020 || Eispiraten Crimmitschau || DEL 2 || 31 || 7 || 16 || 23 || 32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Erste Liga || 19 || 6 || 7 || 13 ||  ||17 ||6 ||7 ||13 || 
|-
| 2020-2021 || HSC Csíkszereda || Liga Națională || 10 || 3 || 6 || 9 || 2 || 9 || 1 || 4 || 5 || 4 
|-
| 2021-2022 || TH Unia Oświęcim || PHL ||9 || 2 || 2 || 4 || 10 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2021-2022|| Eispiraten Crimmitschau || DEL 2 ||  || 

| 26 ||1 ||5 ||6 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en mai 1988
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur des Islanders de New York
Joueur des Sound Tigers de Bridgeport
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur des IceMen d'Evansville
Joueur du Mora IK
Joueur du ETC Crimmitschau
Joueur du Alba Volán Székesfehérvár
Joueur du SC Miercurea-Ciuc
Naissance à Comox (ville)